Kocie Skały – obszar chroniony w czeskich Karkonoszach
 Kocie Skały – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich